ZZA může být:
 zza – ISO 639-2 kód jazyka zazaki
 zdravotník zotavovacích akcí (zkratka)

Externí odkazy